Ольга Говорцова і Тетяна Пучек були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Едіна Галловіц і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Хань Сіюнь і Liu Wan-ting з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Doubles Draw 

Guangzhou International Women's Open, парний розряд
2010